Гъба може да се отнася за:
 Гъби - биологично царство организми
 Водни гъби – тип животни
 Каменна гъба, скална гъба - скални образувания
 Ядрена гъба
 Домакинска гъба